

Топоніми 
Накай (Ісікава)
Накай (Канаґава)
Накай (Лаос)

Персоналії 
Накай — японське прізвище.
Накай Кадзуо — славіст.